Красная Слобода — деревня Дубровенского района Витебской области Белоруссии. Входит в состав Добрынского сельсовета.

Военное прошлое 
За подвиг у этой деревни (разгром немцев путём вызова огня «на себя») капитан В. А. Сапрыкин был награждён званием Героя Советского Союза.

Достопримечательность 

 Братская могила (1944)

См. также 
 Добрынский сельсовет

Примечания 

Населённые пункты Дубровенского района